Dong'an kan syfta på:
Dong'an, Mudanjiang
Dong'an, Yongzhou
 Dong'an (socken i Kina)

WP:Projekt Kina